Yrjölä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1925), diplomate finlandais
 (1899-1985), athlète finlandais en décathlon
 (né en 1994), gardien finlandais en hockey sur glace
 (né en 1938), athlète en lancer du poids
Paavo Yrjölä (1902-1980), athlète finlandais en décathlon
, diplomate finlandais

Voir aussi
(15703) Yrjölä, astéroïde de la Ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois